Zahler ist 

 im Zahlungsdiensterecht der Rechtsbegriff für den Zahlungspflichtigen

Zahler ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Zahler (1903–1964), Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Georg Zahler (1879–1957), deutscher Kommunalpolitiker der NSDAP
 Gordon Zahler (1926–1975), US-amerikanischer Komponist
 Lee Zahler (1893–1947), US-amerikanischer Komponist
 Leopold Zahler (1822–1906), Passauer Regierungsrat und Bezirksamtmann
 Peter Zahler (1925–2016), Schweizer Biochemiker und Hochschullehrer
 S. Craig Zahler (* 1973), US-amerikanischer Drehbuchautor und Regisseur